Ани за най-добър пълнометражен анимационен филм () е една от категориите на наградите Ани. Връчва се ежегодно от 1992 г.

Победители и номинирани

1992–1999

2000–2009

2010– 

Филмови награди на САЩ
Награди за най-добър пълнометражен анимационен филм